

Cinema 
 Duck (filme), estadunidense de 2005 com Philip Baker Hall

Localidades 
 Duck (Carolina do Norte)

Música 
 Duck (álbum), de Kaiser Chiefs

Zoologia 
 Pato — em inglês: Duck

Desambiguações de animais
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos